Piotr Marecki – kulturoznawca
 Michał Marecki – kompozytor
 Andrzej Marecki – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego